

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Konu“ beginnt.

Konu 



Konuk 
 Konuk, İsmail (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Konuk, Kağan Timurçin (* 1990), türkischer Fußballspieler